MNP – Microcom Networking Protocol
MNP – Muzeum Narodowe w Poznaniu
MNP – Mobile Number Portability